Marcos Abel Flores Benard (Reconquista, 23 de outubro de 1985) é um futebolista argentino que joga como meia no Bali United do Campeonato Indonésio de Futebol.

Carreira 
Estreou no dia 17 de abril de 2004 com a camisa do Union Santa Fé contra o Tiro Federal entrando aos 22 minutos da segunda etapa, nesse mesmo jogo ele fez seu primeiro gol no profissionalismo.

Jogou até 2006 no Union Santa Fé, quando foi emprestado ao Newell's Old Boys a pedido do técnico Nery Pumpido. O empréstimo foi de um ano, com opção de compra, que foi utilizado pelo clube de Rosário, mas Flores teve pouco continuidade na equipe, sendo que retornou ao Union Santa Fé em 2007 por empréstimo de um ano.

Com o fim do empréstimo em 2008, voltou para o Newell's Old Boys, sem chances, foi contratado em 2009 pelo Curicó Unido do Chile, time que acabava de subir pela primeira vez na história para a Primeira Divisão Chilena, Flores se tornou um dos destaques do clube na temporada, mesmo assim não conseguiu salvar o clube do rebaixamento. Seu desempenho chamou a atenção do clube australiano Adelaide United, que o contratou na temporada seguinte (2010).

Na Austrália, Flores foi apresentado no dia 11 de janeiro de 2010 e logo mostrou seu bom futebol, impressionando por sua qualidade em criar jogadadas e ter muita técnica comparado aos outros jogadores da Liga Australiana, não demorou para ganhar status de lenda pelos torcedores do Adelaide United. Seu futebol começou a chamar a atenção de outros times, como o Urawa Red Diamonds e a nova versão do New York Cosmos, seu futebol continuava impressionando, marcou seu primeiro hat-trick na Liga Australiana em Janeiro de 2011 na vitória contra o North Queensland Fury por 8 a 1. Depois de uma temporada brilhante, Flores ganhou a Johnny Warren Medal da temporada 2010-11 da A-League, prêmio dado ao melhor jogador da temporada na Austrália. O Adelaide United ofereceu um contrato de 3 anos pagando $320,000 por temporada, o que seria o maior salário da história do clube.

Em junho de 2011, o Henan Jianye da China anuncia Flores como seu novo reforço, onde ele vai ganhar $2.4 milhões em 3 anos de contrato. O clube chinês pagou cerca de $500,000 para o Adelaide United.

Títulos

Individuais

  Johnny Warren Medal: 2010–2011 
  A-League Foreign Player of the Year: 2010-2011
  Adelaide United Player's Player of the Year: 2010–11
  A-League Goal of the Year: 2012-13

Ligações externas 
 

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Unión
Futebolistas do Club Atlético Newell's Old Boys
Futebolistas do Club de Deportes Provincial Curicó Unido
Futebolistas do Adelaide United Football Club
Futebolistas do Henan Jianye Football Club
Futebolistas do Melbourne Victory Football Club
Futebolistas do Central Coast Mariners Football Club
Futebolistas do Newcastle United Jets Football Club